Szymanowski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Szymanowski (* 1988), argentinisch-polnischer Fußballspieler
 Antoni Szymanowski (* 1951), polnischer Fußballspieler
 Ernst Szymanowski (1899–1986), deutscher evangelischer Pastor und SS-Einsatzgruppenmitglied, alias Ernst Biberstein
 Henryk Szymanowski (* 1952), polnischer Fußballspieler
 Karol Szymanowski (1882–1937), polnischer Komponist
 Marianela Szymanowski (* 1990), polnisch-argentinische Fußballspielerin
 Julius von Szymanowski (1829–1868), russischer Chirurg polnisch-deutscher Abstammung
 Wacław Szymanowski (1859–1930), polnischer Bildhauer und Maler

Siehe auch
 Simanowski